Champ bezeichnet:
 Champ (Seeungeheuer), Seeungeheuer im Lake Champlain
 Champion (Kämpfer), Kurzform für den Sieger eines Sportwettbewerbs

Champ ist der Familienname folgender Personen:
 Éric Champ (* 1962), französischer Rugby-Union-Spieler
 William Champ (1808–1892), australischer Politiker

CHAMP bezeichnet als Abkürzung:
 CHAMP, deutscher Satellit für Geodäsie und Geophysik
 CHAMP, Markenname für einen SCSI-Steckertyp, siehe Small Computer System Interface #SCSI-3 (1993)

Champ ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Champ (Maryland)
 Champ (Missouri)
 Champ (Tennessee)

Orte in Frankreich:
 Le Champ-de-la-Pierre, Gemeinde im Département Orne
 Champ-d’Oiseau, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Champ-Dolent, Gemeinde im Département Eure
 Champ-du-Boult, Gemeinde im Département Calvados
 Champ-Haut, Gemeinde im Département Orne
 Champ-Laurent, Gemeinde im Département Savoie
 Champ-le-Duc, Gemeinde im Département Vosges
 Le Champ-près-Froges, Gemeinde im Département Isère
 Le Champ-Saint-Père, Gemeinde im Département Vendée
 Champ-sur-Barse, Gemeinde im Département Aube
 Champ-sur-Drac, Gemeinde im Département Isère
 Champ-sur-Layon, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loir
 Le Champ, Ortschaft in der Gemeinde Saint-François-de-Sales im Département Savoie
 Le Champ, Ortschaft in der Gemeinde Fougerolles im Département Haute-Saône

Inseln:
 die Champ-Insel in der Inselgruppe Franz-Josef-Land

Bauwerke:
 Schloss Le Champ de Bataille, Schlossanlage im französischen Département Eure

Siehe auch:
 Champs
 Camp
 Der Champ
 Schamp

Abkürzung